Салганик — фамилия.

Известные носители 
 Салганик, Виктор Матвеевич (род. 1942) — советский и российский учёный.
 Салганик, Рудольф Иосифович (1923—2017) — академик РАН, биохимик, молекулярный биолог
 Салганик, Хем Елизарович (1923—2013) — советский кинодраматург.

 Салганик, Мариам Львовна (1930-2019) — литературный критик, индолог, переводчица.